Niccolò Placido I Branciforte (1593-1661) – nobile e politico italiano
 Niccolò Placido II Branciforte (1651-1723) – nobile e politico italiano